Regionalna nogometna liga Rijeka-Pula (Nogometna liga Riječke regije,) je po nazivu zamijenila Riječko-pulska nogometnu zonu (Zonska liga Rijeka-Pula), te je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1978./79.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Grobničan" iz Čavli.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska liga - Jug 1978./79. 
 Primorsko-goranska zona 1978./79.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Obrad Maleš i dr.: Nogometni klub "Opatija", Opatija : 1911-1981., Opatija, 1981., UDK: 796.332::061.2](497.5 Opatija)"1911/1981"(082), str. 92-95 
 Petar Pavlić: Crikvenička nogometna kronika : naših '90 let, Crikvenica, 2009., UDK: 796.332(497.5), str. 112-114, 226  
 Niko Cvjetković: "SD "Borac" Bakar : 1920-1990.", Bakar, 1990., UDK:796(497.13 Bakar)"1920/1990", str. 273-280     
 Oskar Valenčić, Slavko Gržinčić: Zlatni pir Nogometnog kluba "Klana" : [1931-1981], Rijeka / Klana, 1981., UDK: 796.332::061.2(497.13 Klana)"1931/1981", str. 175-179  
 Juraj Katalinić: Nogometni klub "Ogulin" : 1932.-2012. : 80 godina, Ogulin, 2012., , str. 51 
 Veljko Vičević, Rajko Sobotinčić: "Grobničan" : 50, Čavle, 1983., UDK: 796.332:061.2](497.5 Rijeka)"1983/1982, str. 60 
 Marijan Milevoj: Četrdeset zelenih proljeća : NK Rudar - Labin, Labin, 1986., UDK: 796.332(497.13 Labin)"1945/1985"(067.5), str. 115-116     
 kvarnerski.com, SAMO NA KVARNERSKOM: NOGOMET RIJEKE i OKOLICE dio 1. (1945-1991), objavljeno 25. srpnja 2013., pristupljeno 3. rujna 2021. 
 

1978-79 
Riječko-pulska 
1978-79 Riječko-pulska